Beaumont Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Beaumont Hotel (Ouray, Colorado), NRHP-ID 73000483
 Beaumont Hotel (Mayville, Wisconsin), NRHP-ID 87002238